O IHF Super Globe de 2016 foi a nona edição do torneio de clubes continentais, sediado em Doha, Qatar, entre os dias 5 a 8 de setembro no Duhail Handball Sports Hall.

O Füchse Berlin, foi o campeão ao vencer por 29-28 o PSG no dia 8 de setembro.

Times
Oito equipes participantes.

Fases

Decisão 5º lugar

Ligações externas 
Página oficial 

IHF Super Globe
2016 no handebol